Михаил Николаевич Смирнов:
 Смирнов, Михаил Николаевич (Смирнов-Кавказский; 1847—1892) — российский ботаник, этнограф.
 Смирнов, Михаил Николаевич (1861—1933) — русский военный, генерал-лейтенант РИА.
 Смирнов, Михаил Николаевич (1881—1957) — российский футболист, член сборной Российской империи.
 Смирнов, Михаил Николаевич (1900—1967) — советский военачальник, генерал-майор.
 Смирнов, Михаил Николаевич (1926—2011) — советский и российский скульптор.